AZU peut faire référence à :
 Citroën 2CV type AZU, une fourgonnette du constructeur français Citroën.

 Jeremiah Azu (2001-), un athlète gallois.